Pfarrkirche Enzersdorf steht für:

 Pfarrkirche Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha
 Pfarrkirche Enzersdorf im Thale, Stadtgemeinde Hollabrunn